Parto
Império Parta
Língua parta

Desambiguação